Byssträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Byssträsket, Västerbotten, sjö i Lycksele kommun och Vindelns kommun,  (2,41 km²)
Byssträsket (Stensele socken, Lappland, 720976-156791), sjö i Storumans kommun,  (62,7 ha)
Byssträsket (Stensele socken, Lappland, 721945-156799), sjö i Storumans kommun,  (69,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn